Ґодзілла — термін, який має декілька значень.

Кінематограф і телебачення 
 Ґодзілла — японський кіномонстр, гігантський динозавр-мутант.
 Ґодзілла — японський фільм 1954 року про однойменного гігантського динозавра, перший фільм в епо́сі Сьова і перший філим про Ґодзіллу взагалі.
 Ґодзілла — американський мультсеріал про однойменного гігантського динозавра.
 Ґодзілла — японський фільм 1984 року про однойменного гігантського динозавра, перший в епо́сі Хейсей.
 Ґодзілла 1985 — американська версія фільму 1984 року.
 Ґодзілла — американський рімейк оригінального фільму, розповідає про однойменну гігантську ігуану-мутанта.
 Ґодзілла — американський мультсеріал про однойменну гігантську ігуану-мутанта, продовженням фільму 1998 року.
 Ґодзілла 2000 — японський фільм 2000 року про однойменного гігантського динозавра, перший в епо́сі Міленіум.
 Ґодзілла — американський фільм 2014 року про однойменного гігантського динозавра, перший в кінофраншизі MonsterVerse.
 Ґодзілла — японський фільм 2016 року про однойменного гігантського динозавра, перший в епо́сі Рейва.
 Ґодзілла — кінофраншиза, головним героєм якої є однойменний кіномонстр.

Відео-ігри 
 Godzilla — відео-гра 1983 року.
 Godzilla — відео-гра 1990 року на Game Boy.
 Godzilla — відео-гра 22014 року.

Музика 
 Godzilla — музика, яка часто грає під час появи Ґодзілли. Головна заставка оригінального фільму.
 Godzilla — пісня групи Blue Öyster Cult.
 Godzilla — пісня Eminem'а.